Hondarribia (baskiska: Hondarribi) är en kommunhuvudort i Spanien.   Den ligger i provinsen Gipuzkoa och regionen Baskien, i den norra delen av landet,  km norr om huvudstaden Madrid. Hondarribia ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Hondarribia är kuperad åt sydväst, men norrut är den platt. Havet är nära Hondarribia norrut. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km väster om Hondarribia. Runt Hondarribia är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är San Sebastián,  km väster om Hondarribia. 

Klimatet i området är tempererat. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Baskien